Кил:

 Кил — крымская глина.
 Кил — мера длины.
 КИЛ — сокращение от килекторное судно.
 Кил — деревня в Ирландии.
 Кил — горная гряда в Магаданской области России.

Персоналии 
 Кил, Ричард (1939—2014) — американский актёр.
 Кил, Рон (род. 1961) — американский певец и гитарист, известен участием в различных музыкальных коллективах.
 Кил, Стивен (род. 1983) — американский футболист, защитник.
 Кил, Ховард (1919—2004) — американский актёр и певец.

См. также 
 Килл
 Киль (значения)